Per Monnier si può intendere:
 Adrienne Monnier (Parigi, 1892 – Parigi, 1955) – libraia, scrittrice ed editrice francese.
 Henry-Bonaventure Monnier (Parigi, 1799 – Parigi, 1877) – drammaturgo, illustratore e attore teatrale francese.
 Jean-Charles Monnier (Cavaillon, 1758 – Parigi, 1816) – generale francese.
 Marc Monnier (Firenze, 1829 – Ginevra, 1885) – scrittore svizzero di lingua francese nato in Italia.
 Philippe Monnier (Ginevra, 1864 – Plainpalais, 1911) – scrittore svizzero di lingua francese, figlio di Marc.
 Philippe Monnier (Nantes, 1939) – regista cinematografico e sceneggiatore francese.
 Sophie de Monnier  (Pontarlier, 1754 – Gien, 1789) – nobildonna francese, amante di Mirabeau, cui ispirò le famose Lettere a Sofia.
 Thyde Monnier (Marsigla, 1887 – Nizza, 1967) – scrittrice e femminista francese.

Pagine correlate 

 Monier
 Le Monnier (disambigua)